

Sport 
 Associazione Sportiva Dilettantistica Femminile Juventus Torino – società italiana di calcio femminile con sede a Torino.
 Hockey su ghiaccio Juventus – società italiana di hockey su ghiaccio facente parte della società polisportiva italiana Juventus, in attività dal 1940 al 1945.
 Tennis Club Juventus – società italiana di tennis facente parte della società polisportiva italiana Foot-Ball Club Juventus, in attività dal 1923 al 1949.

Pagine correlate 
Circolo Juventus (disambigua)
Juventus (disambigua)